Buchsbaum steht für:

 Gewöhnlicher Buchsbaum (Pflanzenart)
 Buchsbaum (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern

Buchsbaum ist der Familienname folgender Personen:

 David Buchsbaum (1929–2021), US-amerikanischer Mathematiker
 Max Buchsbaum (1918–1992), deutscher Schauspieler
 Ralph Buchsbaum (1907–2002), US-amerikanischer Zoologe
 Sixt Buchsbaum (15. Jahrhundert), deutschsprachiger Verfasser eines Rosenkranzliedes im Herzog-Ernst-Ton
 Solomon J. Buchsbaum (1929–1993), polnisch-US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Buxbaum
 Bucksbaum